

Тайна — село, Красногорський район, Алтайський край
 Тайна — село, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край
 Тайна — присілок, Канський район, Красноярський край

Тайна — село, громада округу Нітра, Нітранський край

Тайна — річка в Тернопільській області, права притока Гнилої

ru:Тайна